Марсель Гоч (; 24 августа 1983, Кальв, Баден-Вюртемберг, ФРГ) — немецкий хоккеист, центральный нападающий.

Карьера 
На драфте НХЛ 2001 года Гоч был выбран в первом раунде под общим 20 номером командой «Сан-Хосе Шаркс», но остался играть в клубе «Адлер Мангейм». Только в сезоне 2003/04 Марцель через клуб АХЛ «Кливленд Баронз» попадает в «Сан-Хосе Шаркс». 20 августа 2009 года Марцель Гоч перешёл в «Нэшвилл Предаторз», личный контракт был подписан на 550 тыс. $ в год, но после успешной первой половины сезона 2009/10 Марцель переподписывает контракт на 775 тыс. $ в год. 1 июля 2011 года хоккеист подписал трехлетний контракт с клубом «Флорида Пантерз» на сумму 5,1 млн долларов США.

5 марта 2014 года «Флорида» обменяла Гоча в «Питтсбург Пингвинз» на выбор в пятом раунде драфта 2014 и в третьем раунде драфта 2015 года.

Регулярно выступал за сборную своей страны и являлся одним из лидеров команды. Принимал участие: на чемпионатах мира по хоккею с шайбой 2001, 2003, 2005, 2008, и 2010, а также на зимних Олимпийских играх 2006, 2010 и 2018.

11 апреля 2018 года завершил карьеру в сборной Германии.

У Марселя есть два брата — также хоккеисты, играющие в первой немецкой лиге. Саша — в клубе «Ганновер Скорпионс», а младший брат Николай Гоч — защитник сборной Германии и клуба «Адлер Мангейм».

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Германии
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Швеннингер Уайлд Уингз»‏
Игроки ХК «Адлер Мангейм»
Игроки «Кливленд Бэронс» (2001—2006)
Игроки «Сан-Хосе Шаркс»
Игроки «Нэшвилл Предаторз»
Игроки «Флорида Пантерз»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки сборной Германии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2018 года